Драфт НБА 2012 года прошёл 28 июня, в четверг, в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Право выбора под первым номером в результате лотереи, прошедшей 30 мая, получил клуб «Нью-Орлеан Хорнетс».

Драфт лотерея 
Первые 14 номеров драфта принадлежат командам, которые пропустили плей-офф, порядок определяется путём лотереи. В лотерее определять три команды, которые получат три первых выбора. Остальные пики первого и второго раунда распределены между командами в обратном порядке по разнице побед и поражений в прошедшем сезона. В случае равенства показателя побед и поражений, выбор определяется жребием.

Лотерея прошла 30 мая 2012 года в Нью-Йорке. Клуб «Нью-Орлеан Хорнетс», которому также принадлежало право выбора в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», выиграл лотерею. Общий шанс Нью-Орлеан выиграть составлял 13,7 %. Согласно розыгрышу, выпала выигрышная комбинация «Хорнетс». «Шарлотт Бобкэтс», имевшая худшее соотношение побед/поражения и имела самый большой шанс выиграть лотерею, выиграла право второго выбора. «Вашингтон Уизардс» выиграла право третьего выбора.

Ниже представлены шансы команд выиграть определенные выборы на драфте 2012 года.

Выбор Бруклин Нетс под 3-м номером защищённый. В противном случае он переходит Портленду.

Выбор Голден Стэйт Уорриорз под 7-м номером защищённый. В противном случае он переходит Юте, через Бруклин.

Выбор Тимбервулвз перешёл в результате обмена Нью-Орлеану через Лос-Анджелес Клипперс.

Драфт

Другие известные незадрафтованые игроки 
Список игроков, которые не были выбраны на драфте НБА 2012 года, но сыграли хотя бы одну игру в НБА.

Примечания

Ссылки 
 NBA.com: Драфт 2012

Драфты НБА
НБА в сезоне 2012/2013